Тавель — муніципалітет у Франції, регіон Лангедок-Русійон
 Тавель — назва села Краснолісся Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Тавель (річка) - річка в Криму.